Окупація території Західно-Української Народної Республіки польськими військами 1919 року
 Окупація західноукраїнських земель Радянським Союзом 1939 року
 Окупація Західної України військами Німеччини та її союзників 1941 року